Franz von Holbein ist der Name folgender Personen:

* Franz von Holbein-Holbeinsberg (1832–1910), österreichischer General
 Franz Ignaz von Holbein (1779–1855), österreichischer Dichter und Theaterdirektor